Naselja u BiH:
 Malešići (Gračanica, BiH), naselje u općini Gračanica
 Malešići (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Malešići (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik